La sigla RMI puede referirse a:

 Renta mínima de inserción, una ayuda social destinada a personas que no tienen los ingresos mínimos necesarios para subvenir a sus necesidades más elementales;
 RMI, código IATA del Aeropuerto de Rímini, en Italia;
 Java Remote Method Invocation (invocación remota de métodos en Java), en informática;
 Radio México Internacional, emisora mexicana que transmitía en onda corta;
 Rocky Mount Instruments, empresa estadounidense fundada en 1966 y desaparecida en 1983 que producía teclados y sintetizadores electrónicos.